Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a torna férfi egyéni összetett versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 29. és július 31. között rendezték a Palau Sant Jordiban.

Versenynaptár

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező
A selejtező első harminchat helyezettje jutott a döntőbe, egy nemzetből csak három tornász juthatott tovább.

Döntő

Források 

Torna az 1992. évi nyári olimpiai játékokon